Garnier-Pagès är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Étienne Garnier-Pagès (1801–1841), fransk politiker
 Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803–1878), fransk politiker